Вулиця Кото́вського — радянська назва вулиць, названих на честь радянського військового і політичного діяча, героя російської громадянської війни Григорія Котовського (1881–1925).

Вулиця Котовського — одна з вулиць Севастополя.

 Вулиця Котовського — колишня назва Митної вулиці в Виноградові.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Січових Стрільців в Городоці.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Максима Залізняка в Дунаєвцях.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Житомирі.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Арсена Річинського в Ізяславі.

 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Устима Кармелюка в Іллінцях. 

 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Князів Острозьких в Камні-Каширському.
 Вулиця Котовського — колишня назва Пасічної вулиці в Києві, селище Бортничі.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Володимира Сальського в  Києві, місцевість Сирець.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Рощинських в Костополі.
 Вулиця Котовського — колишня назва Левадної вулиці в Красилові.
 Вулиця Котовського — колишня назва Холодноярівської вулиці в Луцьку.
 Вулиця Котовського — колишня назва провулка Незалежності в Любешеві.
 Вулиця Котовського — колишня назва Сонячної вулиці в Маневичях.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці В'ячеслава Чорновола в Млинові.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Дениса Кисельова в Мукачево.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Шуляківська у смт. Понінка.
 Вулиця Котовського — колишня назва Молодіжної вулиці в Роздільній.
 Вулиця Котовського — колишня назва Волинської вулиці в Сарнах.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Віталія Бєлікова в Скадовську.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в Черкасах.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Дмитра Георгієва в Ужгороді.
 Вулиця Котовського — колишня назва вулиці Генерала Шухевича в Шепетівці.

Вулиця Котовського — одна з вулиць Мінська.

Вулиця Котовського — одна з вулиць Тирасполя.

Вулиця Котовського — одна з вулиць Липецька, знаходиться у історичній місцевості Дике у Октябрському окрузі.
 Вулиця Котовського — одна з вулиць Новосибірська.